

Zasady kwalifikacji 
Liczba miejsc do obsadzenia na igrzyskach była ustalona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W zawodach weźmie udział maksymalnie 180 zawodników (100 mężczyzn i 80 kobiet). Narodowy komitet olimpijski może wystawić maksymalnie 20 zawodników (po 10 mężczyzn i kobiet), jeśli zdobył kwalifikację w biegach drużynowych. Jeśli jej nie zdobył mógł wystawić maksymalnie 16 reprezentantów (po 8 mężczyzn i kobiet).

Liczba zawodników startujących w danej konkurencji:

Rankingi 
Kwalifikacje olimpijskie można było zdobyć na podstawie rankingów Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ranking punktowy i ranking czasowy).

 Ranking punktowy
Punkty można było zdobyć podczas Pucharu Świata 2013/2014 (pierwsze 4 zawody PŚ).

Liczba miejsc do obsadzenia:

Dodatkowo trzeba było wypełnić minima czasowe:

 Ranking czasowy
Pozostałe miejsca zostały przydzielone na podstawie uzyskanych najlepszych czasów.

Tabela kwalifikacji według kraju

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 
 

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
Kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014